Bobenheim kan syfta:

Geografi

Tyskland 

 Bobenheim-Roxheim – kommun i Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Bobenheim am Berg – kommun i Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz,